Allstate (auto), een Amerikaans historisch automerk
Allstate (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk 
Allstate Arena, multifunctioneel stadion in Illinois, Verenigde Staten